En la mitología budista, Marishi-Ten es la reina del Cielo y reside en una de las estrellas de la Osa Mayor.

Se la representa con ocho brazos, llevando en dos de sus manos los emblemas del Sol y de la Luna.

Su nombre proviene del sánscrito Marīcī (mariichii) y este a su vez de Marīci, rayo de luz.

Referencias 

Diosas budistas
Diosas chinas
Diosas de la mitología japonesa